29-й Чемпионат мира по стрельбе из лука прошёл в Канберре (Австралия) в феврале 1977 года. Соревнование было организовано Всемирной Федерацией стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

1977 год в Австралии
Стрельба из лука
Международные спортивные соревнования в Канберре
Февраль 1977 года